Grand Bassin, une région géologique en Amérique du Nord.
Grand bassin, un plan d'eau de l'île Maurice.
Grand Bassin, un îlet de l'île de la Réunion.

Voir aussi